Kolorado lub Colorado może oznaczać:
 Kolorado (ang. Colorado) – stan w USA
 Wyżyna Kolorado (ang. Colorado Plateau) – część Gór Skalistych
 Pustynia Kolorado (ang. Colorado Desert) – pustynny obszar w Kalifornii
 Wielki Kanion Kolorado – przełom rzeki Kolorado w stanie Arizona przez Płaskowyż Kolorado, park narodowy

Rzeki:
 Kolorado (ang. Colorado River) – rzeka w zachodniej części USA i Meksyku
 Colorado (ang. Colorado River) – rzeka w południowej części USA, w stanie Teksas
 Colorado (hiszp. Río Colorado) – rzeka w Argentynie

Gminy w USA:
 Colorado (ang. Colorado Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Colorado (ang. Colorado County) – w stanie Teksas

Miasta:
 Colorado City – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Colorado City – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona,
 Colorado – miasto i gmina w Brazylii w stanie Parana
 Colorado – miasto i gmina w Brazylii w stanie Rio Grande do Sul
 Colorado Springs – miasto w USA, w stanie Kolorado

Okręty:
 Pancerniki typu Colorado

Inne:
 Colorado – album muzyczny Brada Terry’ego i Joachima Mencla
 Colorado – powieść Wiesława Wernica
 Partia Colorado (Urugwaj)
 Colorado – film z 1940
 Colorado – film z 1949
 Colorado – singel Mikolasa Josefa
 Colorado – singel zespołu Milky Chance

Zobacz też 
 Colorados